Charnela puede referirse a:

 una bisagra;
 la silla de montar;
 un elemento de los plegamientos;
 el nombre común de la planta Pistacia terebinthus;
 en zoología, la pieza de unión de dos valvas de una concha.